Toy Soldiers (roman), een roman van Paul Leonard uit 1995, gebaseerd op de televisieserie Dr. Who
 Toy Soldiers (Martika), een lied van de Amerikaanse zangeres Martika uit 1989
 Toy Soldiers (band), een indierockband uit Philadelphia, actief tussen 2007 en 2014
 Toy Soldiers (1984), een Amerikaans-Mexicaanse actiefilm uit 1984 met Tim Robbins
 Toy Soldiers (1991), een Amerikaanse actie-thriller uit 1991 met Sean Astin
 Toy Soldiers (computerspel), een real-time strategy actiespel uit 2010